Baudrecourt est un toponyme qui désigne plusieurs communes françaises 

 Baudrecourt (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Baudrecourt (Moselle), commune française du département de la Moselle, en région Grand Est.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France